Poggiali steht für:

 (39864) Poggiali, ein nach Maurizio Poggiali (1965–1997) benannter Asteroid

Poggiali ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Poggiali (* 1983), san-marinesischer Motorradrennfahrer
 Roberto Poggiali (* 1941), italienischer Radrennfahrer